Григорий Иванович Шахов (1916—2006) — Комбайнёр Старо-Титаровской МТС Темрюкского района Краснодарского края. Герой Социалистического Труда ().

Биография 
Родился в 1916 году в станице Тамань Таманского отдела Кубанской области, ныне Темрюкского района Краснодарского края, в семье крестьянина. Русский. Окончил курсы механизаторов в городе Ростове-на-Дону.

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Боевое крещение получил на Западном фронте командиром орудия 317-го артиллерийского полка 36-й стрелковой дивизии (5-я армия), 25 августа 1941 года был ранен. После излечения с марта 1942 года продолжил воевать на Харьковском направлении командиром орудия 507-го артиллерийского полка (38-я армия), 7 октября 1942 года был тяжело ранен в ногу. После излечения боевой путь продолжил старшиной батареи учебного дивизиона 38-го запасного артиллерийского полка, награждён орденом Славы 3-й степени.

После демобилизации старшина Шахов вернулся на родину и работал механизатором в винодельческом совхозе имени Ильича, а после создания Старо-Титаровской машинно-тракторной станции (МТС) — комбайнёром. В 1951 году Григорий Иванович за 25 рабочих дней комбайном «Сталинец-6» намолотил с убранной площади 9941 центнер зерновых культур.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1952 года за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых и масличных культур в 1951 году Шахову Григорию Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот.

Этим же указом высокого звания были удостоены ещё двое комбайнёров Старо-Титаровской МТС Ф. Н. Батицкий  и Герой Советского Союза В. И. Головченко, которых Григорий Иванович превзошёл в намолоте более чем на тысячу центнеров зерна.

Неоднократно становился участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Заслуженный работник сельского хозяйства (09.01.1996).

Награды 
Диплом «Заслуженный работник сельского хозяйства».

 Герой Социалистического Труда (20.05.1952)
 Орден Ленина(20.05.1952)
 Орден Трудового Красного Знамени (21.05.1951)
 Орден Трудового Красного Знамени (21.08.1953)
 Орден Отечественной войны II степени (1985) 
 Орден Славы III степени (06.11.1945(9)) 
 Медаль Жукова (1994)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За доблестный труд»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 
 На могиле Героя установлен надгробный памятник.
 Имя Героя золотыми буквами вписано на мемориальной доске в Краснодаре.
 Занесен в Книгу Почёта района и на аллею Трудовой Славы Темрюкского района.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература

Ссылки 
 Наградной лист к ордену Красной Звезды 
 

Персональные пенсионеры союзного значения